L'accident du vol Cubana 972 concerne un Boeing 737 de la compagnie nationale cubaine, Cubana de Aviación, qui s'est écrasé le , peu de temps après son décollage de l'aéroport international José-Martí à La Havane.

L'avion transportait  et  d'équipage. L'accident a fait  et une blessée grave. C'est le plus meurtrier dans le pays depuis celui du vol Cubana 9646 en .

Déroulement 
Au début de l'année 2018, Cubana de Aviación est contrainte d'immobiliser sa flotte d'Antonov An-158 par manque de pièces de rechange et doit donc louer des avions à d'autres compagnies pour pouvoir assurer tous ses vols. Celui qui assure le vol CU 972 à destination de Holguín ce  est un Boeing 737-200 Advanced loué à la compagnie charter mexicaine  également connue sous le nom de Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.. Les six membres d'équipage sont mexicains.

L'avion s'écrase dans une zone inhabitée peu de temps après le décollage, au moment du premier virage.

Sur les 113 personnes à bord à l'origine, les secours sortent 4 survivants des débris (3 femmes dans un état critique et un homme qui décèdera rapidement à l'hôpital).

Le , une des deux boîtes noires a été retrouvée en bon état. Le , la deuxième boîte noire, l'enregistreur phonique (Cockpit Voice Recorder : CVR) a été localisée.

Bilan 
L'accident fait dans l'immédiat  : 99 Cubains, trois touristes (un Mexicain et un couple argentin), un Espagnol, un Sahraoui et les 6 membres d'équipage.

Le , une des trois personnes encore vivantes immédiatement après le crash, une Cubaine de 23 ans, décède des suites de ses blessures. Le , Emiley Sánchez de la O, une des deux dernières survivantes, meurt à son tour.

Enquête 
Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, ordonne immédiatement une enquête, à laquelle se joint la , qui envoie une équipe de spécialistes.

Le fabricant de l'appareil, Boeing, met à disposition des autorités cubaines une équipe technique.

Les opérations de Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V. ont été suspendues « temporairement » le  par la Direction mexicaine de l’aviation civile, le temps de procéder à une « vérification extraordinaire » du respect par la compagnie des normes de sécurité internationales.

Un ancien pilote de la compagnie avait dénoncé dans la presse mexicaine des déficiences dans l’entretien des appareils, réitérant ses accusations qui avaient déjà provoqué la suspension des vols d’un appareil entre 2013 en 2014.

Après l'enquête, il a été possible de déterminer que l'écrasement est dû à une erreur de la part du pilote. Lors du décollage, le pilote aurait positionné l'avion dans une montée verticale trop abrupte. Une montée trop rapide cause une perte de portance autour des ailes de l'appareil, ce que l'on nomme décrochage, et place l'appareil dans une position de chute vers le sol. À moins d'être assez haut en altitude et que les pilotes aient été formés en cas de décrochage, l'avion s'écrasera inévitablement au sol avec une force d'impact très élevée. Les pilotes auraient probablement tenté de reprendre le contrôle de l'appareil à la suite du décrochage, ce qui expliquerait pourquoi il s'est retrouvé au sud-est de l'aéroport, à Santiago de Las Vegas.  Si les pilotes n'avaient tenté de reprendre le contrôle de l'avion, l'avion aurait décroché de l'aile droite, ce qui signifie que l'aile droite a perdu la portance nécessaire pour voler et finalement terminer sa course après avoir effectué un virage d'environ 270 degré vers la droite, là où se trouve l'impact.

Références 

0972
Cubana 0972
Cubana 0972
Cubana 0972
2018 à Cuba
Mai 2018